

Patronyme

 Jean Rieux, (1878-1933), fut un homme politique français.
 Famille de Rieux, était l'une des plus puissantes de Bretagne au Moyen Âge

Toponyme 

 Communes
 Rieux, ancien nom de commune française de la Haute-Garonne, devenue Rieux-Volvestre en 2009
 Rieux, commune française de la Marne
 Rieux, commune française du Morbihan
 Rieux, commune française de l'Oise
 Rieux, commune française de la Seine-Maritime
 Martin-Rieux, ancienne commune de l'Aisne, intégrée dans l'actuelle commune d'Any-Martin-Rieux
 Rieux-Volvestre, commune française de la Haute-Garonne
 Rieux-de-Pelleport, commune française de l'Ariège
 Rieux-en-Cambrésis, commune française du Nord
 Rieux-en-Val, commune française de l'Aude
 Rieux-Minervois, commune française de l'Aude

 Grotte
 Grotte Rieux, l'une des grottes du Ker sur la commune de Massat, Ariège.

Voir aussi 
 Le docteur Rieux, un des personnages du roman d'Albert Camus, La Peste
 Maison de Rieux, maison de seigneurs bretons.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français